Jan Simons (atleet): Zuid-Afrikaans atleet
 Jan Simons (koetsenmaker): Zuid-Nederlands ondernemer
 Jan Simons (politicus): Nederlands politicus
 Jan Simons (vicaris-generaal): Zuid-Nederlands rooms-katholiek priester
 Jan Simons (tafeltennis): voorzitter van de Nederlandse tafeltennisbond